Pablo Pérez puede referirse a:
Personas
Pablo Pérez, escritor argentino.
Juan Pablo Pérez Alfonzo, diplomático venezolano. 
Pablo Javier Pérez, futbolista argentino.
Pablo Pérez Álvarez, gobernador del Estado Zulia.
Pablo Pérez Holguín, futbolista peruano.
Pablo Pérez Rodríguez, futbolista español.
Pablo Pérez Zañartu, ministro chileno.
Pablo Pérez-Mínguez, fotógrafo español.
Pablo Pérez Coronado, senador español.
Lugares
Arroyo Pablo Pérez, curso fluvial del Uruguay.
Aeropuerto internacional Juan Pablo Pérez Alfonso, aeropuerto de El Vigía.
Otros
Batalla de Pablo Pérez, ocurrida durante la Invasión luso-brasileña del Uruguay.